

Persone 
 Alfredo Polledro (1885-1961) – traduttore, giornalista e attivista italiano
 Giovanni Battista Polledro (1781-1853) – violinista e compositore italiano

Altro 
 Polledro – personaggio della saga Artemis Fowl di Eoin Colfer